Division 1 i ishockey 2012/2013 var den tredje högsta serien i ishockey i Sverige för säsongen 2012/2013. Serien bestod av 56 lag uppdelade i sex serier (A till F). De fyra bästa i varje serie gick vidare till Allettan som spelades i tre serier. Lagen från serie A och B gick till Allettan Norra, C och D till Allettan Mellersta och E och F till Allettan Södra. Övriga lag spelade vidare i fortsättningsserier. Därefter gick det bästa laget i varje fortsättningsserie och de fyra bästa i varje Allettan vidare till playoff, där de fyra bästa lagen till slut gick till kvalserie till Hockeyallsvenskan. De två sämsta i varje fortsättningsserie gick till kvalspel mot lag från division två. Grundserierna spelas fram till jul, därefter spelades Allettan- och fortsättningsserierna.

Till nästa säsong avsåg man att minska Division 1 till 52 lag genom att division 1A och 1B slogs ihop till Division 1 Norra som spelades med 12 lag. Säsongen därpå planerar man för 48 lag i fyra serier.

Deltagande lag 
Till säsongen hade sex lag från Division 2 kvalificerat sig för spel i Division 1: Botkyrka HC, Brunflo IK, Valbo HC, Väsby IK HK och Västerviks IK. Dessutom hade Borås HC och IF Sundsvall Hockey flyttats ner från Hockeyallsvenskan - Borås för att de mist sin elitlicens.

Grundserier

Division 1A
Serien spelades mellan den 16 september och den 16 december 2012 och vanns av Björklöven som endast förlorade två matcher under hela hösten. Vinnare av poängligan blev Jon Palmebjörk, Björklöven. De fyra främsta lagen gick vidare till Allettan Norra. Övriga lag gick vidare till fortsättningsserien.
Tabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet. 

Matcher

Division 1B
Serien spelades mellan den 14 september och den 16 december 2012 och vanns av Sundsvall Hockey som endast förlorade en match under hela hösten. Vinnare av poängligan blev Mathias Franzén, Sundsvall. De fyra främsta lagen gick vidare till Allettan Norra. Övriga lag gick vidare till fortsättningsserien.
Tabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet. 

Matcher

Division 1C
Serien spelades mellan den 16 september och den 12 december 2012 och vanns av Falu IF. Vinnare av poängligan blev Anders Lövdahl, Falu IF. De fyra främsta lagen gick vidare till Allettan Mellersta. Övriga lag gick vidare till fortsättningsserien.
Tabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet. 

Matcher

Division 1D
Serien spelades mellan den 12 september och den 14 december 2012 och vanns av Visby/Roma HK. Vinnare av poängligan blev Andreas Gröndahl, Visby/Roma. De fyra främsta lagen gick vidare till Allettan Mellersta. Övriga lag gick vidare till fortsättningsserien.
Tabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.
Matcher

Division 1E
Serien spelades mellan den 16 september och den 12 december 2012 och vanns av Visby/Roma HK. Vinnare av poängligan blev Anton Holm, Arboga. De fyra främsta lagen gick vidare till Allettan Södra. Övriga lag gick vidare till fortsättningsserien.

Tabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Matcher

Division 1F
Serien spelades mellan den 16 september och den 12 december 2012 och vanns av Kallinge-Ronneby IF. Vinnare av poängligan blev Stefan Söder, Kallinge-Ronneby IF. De fyra främsta lagen gick vidare till Allettan Södra. Övriga lag gick vidare till fortsättningsserien.

Tabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Matcher

Allettan

Allettan Norra
Serien spelades mellan den 6 januari och den 17 februari 2013. Björklöven vann serien och tog därmed en plats i playoff 3. På andra plats kom Sundsvall som fick platsen i playoff 2. Tredje och fjärde lag fick plats i playoff 1. De fyra sista lagen var färdigspelade för säsongen, men kvalificerade för Division 1 nästa säsong. Vinnare av poängligan blev Eetu Qvist, Sundsvall på 24 poäng (11+13).
Tabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Matcher

Allettan Mellan
Serien spelades mellan den 2 januari och den 17 februari 2013. Visby/Roma vann serien och tog därmed en plats i playoff 3. På andra plats kom Huddinge som fick platsen i playoff 2. Tredje och fjärde lag fick plats i playoff 1. De fyra sista lagen var färdigspelade för säsongen, men kvalificerade för Division 1 nästa säsong. Vinnare av poängligan blev Christofer Blid, Mariestad på 31 poäng (11 mål + 20 assist).
Tabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.
Matcher

Allettan Södra
Serien spelades mellan den 2 januari och den 17 februari 2013. Vita Hästen vann serien och tog därmed en plats i playoff 3. På andra plats kom Olofströms IK som fick platsen i playoff 2. Tredje och fjärde lag fick plats i playoff 1. De fyra sista lagen var färdigspelade för säsongen, men kvalificerade för Division 1 nästa säsong. Vinnare av poängligan blev Johan Persson, Mariestad på 17 poäng (9+8).
Tabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.
Matcher

Fortsättningsserier

Division 1A forts
Vid seriens början tilldelades lagen poäng beroende på placeringen i grundserien: Kalix: 2p, och Vännäs 1p. Kalix vann serien och fick platsen till playoff. De två andra lagen fick spela i kvalserien om en plats i Division 1 nästa säsong.
Tabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Matcher

Division 1B forts
Sollefteå vann serien och fick platsen i playoff. Övriga lag fick spela kvalserie för en plats i Division 1 nästa säsong. Vid seriens början tilldelades lagen poäng beroende på placeringen i grundserien: Kramfors 4p, Sollefteå 2p och Brunflo 1p.
Tabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.
Matcher

Division 1C forts
Borlänge vann serien och fick platsen i playoff. De två sista lagen fick spela kvalserie för en plats i Division 1 nästa säsong. Vid seriens början tilldelades lagen poäng beroende på placeringen i grundserien: Surahammar 8p, Tierp 6p, Borlänge 4p, Hedemora 2p och Valbo 1p.
Tabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.
Matcher

Division 1D forts
Wings vann serien och fick platsen i playoff. De två sista lagen fick spela kvalserie för en plats i Division 1 nästa säsong. Vid seriens början tilldelades lagen poäng beroende på placeringen i grundserien: Väsby 8p, Wings 6p, Vallentuna 4p, Järfälla 2p och Botkyrka 1p.
Tabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.
Matcher

Division 1E forts
Wings vann serien och fick platsen i playoff. De två sista lagen fick spela kvalserie för en plats i Division 1 nästa säsong. Vid seriens början tilldelades lagen poäng beroende på placeringen i grundserien: Västervik 8p, Tranås 6p, Kumla 4p, Arboga 2p och Grästorp 1p.
Tabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.
Matcher

Division 1F forts
Halmstad vann serien och fick platsen i playoff. De tre sista lagen fick spela kvalserie för en plats i Division 1 nästa säsong. Vid serien början tilldelades lagen poäng beroende på placeringen i grundserien: Helsingborg 8p, Halmstad 6p, Nybro 4p, Pantern 2p och Nittorp 1p.
Tabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.
Matcher

Playoff
Playoff består av tolv lag från Allettan (de fyra främsta från varje serie) och det vinnande laget i varje fortsättningsserie (sex lag). Playoff är uppdelat i tre omgångar. Tolv lag deltar i den första omgången och de sex vinnarna går vidare till den andra omgången där två lag från Allettan går in. De fyra vinnarna från den andra omgången och fyra lag från Allettan deltar i den tredje och sista omgången. De fyra vinnarna i den omgången går vidare till kvalserien till Hockeyallsvenskan.

Översikt
{{#invoke:RoundN|N32|RD1=Playoff 1|RD2=Playoff 2|RD3=Playoff 3|RD4=omit_label|RD5=omit_label
|flex_tree=yes|skipmatch = 1-2;5-7;9-11;13-14;17;19;21;23;29-31|omit_blanks = yes|3rdplace = no|bold_winner = no|score-boxes=1

|| Piteå HC|2|Sollefteå HK|0
|| Åker/Strängnäs HC|2| Borlänge HF|0
|| Vimmerby HC|1|Tranås AIF IF|2
|| Kallinge-Ronneby IF|2|Halmstad HF|0
|| Enköpings SK HK|2|Wings HC Arlanda|0
|| Kiruna IF|2|Vännäs HC|0

|| Piteå HC|2| Åker/Strängnäs HC|0
|| Olofströms IK|2| Tranås AIF IF|0
|| Huddinge IK|2''| Kallinge-Ronneby IF|1
|| Enköpings SK HK|0| Kiruna IF|2|| IF Sundsvall Hockey|1| Piteå HC|2|| IF Björklöven|2| Olofströms IK|0
|| Visby/Roma HK|0| Huddinge IK|2|| HC Vita Hästen|2| Kiruna IF|0
}}

Playoff 1
Den första omgången spelades 21 februari, den andra omgången den 23 februari och i förekommande fall spelades den tredje omgången den 24 februari. Vinnarna gick vidare till playoff 2.Enköping, Kallinge, Kiruna, Piteå, Tranås och Åker/Strängnäs vidare till playoff 2.

Playoff 2
Den första matchen spelades den 28 februari, den andra matchen den 2 mars och den eventuellt tredje match spelades den 3 mars. Vinnarna gick vidare till playoff 3.Huddinge, Kiruna, Olofström och Piteå vidare till Playoff 3.

Playoff 3
Den första matchen spelades den 6 mars, den andra matchen den 8 mars och den eventuellt tredje match spelades den 9 mars. Vinnarna gick vidare till kvalserien till Allsvenskan.Björklöven, Huddinge, Vita Hästen och Piteå''' vidare till kvalserien till Hockeyallsvenskan.

Kvalserien till Hockeyallsvenskan
De två främsta lagen, Björklöven och Karlskrona, vidare till Hockeyallsvenskan nästa säsong. Övriga lag spelar i division 1 säsongen 2013/2014.
Tabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.
Matcher

Kval till Division 1

Kvalserie A
Kvalificerade lag var de två sista lagen från Division 1A forts (Kalix och Boden) samt det bästa laget från Division 2. Vinnande lag (Kalix) fick en plats i Division 1 nästa säsong. SK Lejon flyttades också upp. 
Tabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.
Matcher

Kvalserie B
Kvalificerade lag var de tre sista lagen från Division 1B forts: Brunflo, Kramfors och Njurunda samt det bästa lagen från Division 2. (Njurunda drog sig dock ur inför kvalserien.) Vinnande lag (Brunflo) fick en plats i Division 1 nästa säsong.
Tabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.
Matcher

Kvalserie C
Kvalificerade lag var de två sista lagen från Division 1C forts (Valbo och Ore) samt de bästa lagen från Division 2. De två främsta lagen (Gnesta och Skedvi/Säter) fick en plats i Division 1 nästa säsong. IFK Ore från Fortsättningsserie C drog sig ur inför kvalserien.
Tabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Matcher

Kvalserie D
Kvalificerade lag var de två sista lagen från Division 1D forts (Järfälla och Nacka) samt de bästa lagen från Division 2. De två främsta lagen (Bajen Fans och Nacka) fick en plats i Division 1 nästa säsong. Järfälla HC från Fortsättningsserie D drog sig ur inför kvalserien.

Tabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Matcher

Kvalserie E
Kvalificerade lag var de två sista lagen från Division 1E forts (Arboga och Grästorp) samt de bästa lagen från Division 2. De två främsta lagen (Grästorp och Forshaga) fick en plats i Division 1 nästa säsong.
Tabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.
Matcher

Kvalserie F
Kvalificerade lag var de tre sista lagen från Division 1F forts (Borås, Kungälv och Nittorp) samt de bästa lagen från Division 2. De två främsta lagen (Borås och Nittorp) fick en plats i Division 1 nästa säsong.
Tabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Matcher

Anmärkningar

Referenser

Externa länkar
Svenska Ishockeyförbundets Statistik: Division 1 2012/2013

Sport i Sverige 2012
Sport i Sverige 2013
2012/2013
Ishockeysäsongen 2012/2013